Miłkowice bezeichnet zwei Dörfer in Polen:
 Miłkowice (Dobra), ein Dorf in der Gmina Dobra in der Woiwodschaft Großpolen
 Miłkowice (Powiat Legnicki), ein Dorf und Gemeindesitz der Gmina Miłkowice in der Woiwodschaft Niederschlesien